

Patronyme 
Cognomen romain notamment porté par :
 Lucius Aurunculeius Cotta légat de Jules César durant la Guerre des Gaules ;
 Aurelia Cotta (120-54/53 av. J.-C.), mère de Jules César ;
 Caius Aurelius Cotta (v. 124 av. J.-C.-73 av. J.-C.), consul romain ;
 Marcus Aurelius Cotta, consul romain ;
 Lucius Aurelius Cotta, consul romain ;

 Christophe-Frédéric Cotta (1758-1838), avocat et Jacobin ;
 Giovanni Battista Cotta (1668-1738), poète italien ;
 Heinrich Cotta (1763-1844), scientifique allemand ;
 Johann Friedrich Cotta (1764-1832), libraire allemand ;
 Jacques Cotta (1908-1971), homme politique français ;
 Michèle Cotta (1937-), journaliste française ;
 Jacques Cotta, journaliste, réalisateur et producteur de télévision français ;
 Jérôme Cotta, chanteur français ;
 Bernhard von Cotta (1808-1879) ;
 Emma Cotta (1880-1957) ;
 Giacomo Cotta (1627-1689), peintre ;
 Johann Georg Cotta (1631-1692) ;
 Johann Heinrich Cotta (1763-1844).

Autres
Panna cotta
Cotta, genre d'insectes